De provinciale verkiezingen in de Autonome Provincie Vojvodina in de republiek Servië vonden op 21 juni 2020 plaats. De verkiezingen werden gewonnen door de coalitie "Voor Onze Kinderen" aangevoerd door de Servische Progressieve Partij (SNS).

Uitslag

Verwijzingen

Verkiezingen in Servië
Vojvodina
Servië